Sats har mange betydninger:
 Sats (musik) – en afdeling af et musikværk
 Sats (typografi) – bogtrykmateriale
 Sats (tidsskrift) – nordisk tidsskrift for filosofi

Se også
 Tændsats – en anordning som bruges til at tænde en detonator
 Opsats – flertydig
 Radioforsats – radiomodtager uden forstærker (tuner)
 SATS – forkortelse for Small Aircraft Transportation System
 Gradinddeling
 Takst
 Tarif